De 71e editie van het Critérium du Dauphiné werd verreden van zondag 9 juni tot en met zondag 16 juni 2019. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2019 en gold voor veel deelnemers als voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk. Deze editie werd gewonnen door de Deen Jakob Fuglsang. Hij won deze wedstrijd in 2017 ook.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Eerste etappe

Tweede etappe

Derde etappe

Vierde etappe

Vijfde etappe

Zesde etappe

Zevende etappe

Achtste etappe

Klassementenverloop

Externe link 
 Officiële website

UCI World Tour 2019
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2019
2019